Алексіс Косталас (Афіни, Греція) — грецький телеведучий та актор.

Оголошував результати голосування Греції на Євробаченні (2001—2010).

Примітки 

Грецькі актори